Greenwald kan syfta på:

Geografi
 Greenwald, Minnesota

Personer
 Alex Greenwald
 Glenn Greenwald